Персоналии
 Бовуар, Роже де (1806—1866) — французский романист, драматург и поэт, близкий друг Александра Дюма—отца.
 Бовуар, Симона де (Simone de Beauvoir; 1908—1986) — французская писательница и философ.
 Бефруа де Бовуар, Луи-Этьен (Louis-Etienne Beffroy de Beauvoir; 1755—1820) — французский деятель, член Конвента.

Французские коммуны
 Бовуар-ан-Руаян
 Бовуар-де-Марк
 Бражелонь-Бовуар